Багато Дораемон відеоігри були випущені для більшості систем відеоігор в Японії.

Інші платформи

Багато LCD handhelds, такі як Dokodemo Dorayaki Doraemon, також були звільнені.

Super Cassette Vision

Doraemon Nobita's Time Machine the Great Adventure

Virtual Boy
Doraemon: Nobita no Doki Doki! Obake Land (скасовано)

Arcade
Doraemon no Eawase Montage (скасовано)
Doraemon's Anywhere Door / Doraemon no Dokodemodoa

і більше...

Game Boy Advance
Doraemon Board Game

Wii
Doraemon Wii

Wii U
Fujiko F. Fujio Characters Daishuugou! SF Dotabata Party!!

Sega Mega Drive
Doraemon Yume Dorobou to 7 Nin No Gozans

Sega Saturn
Doraemon: Nobi Futo to Fukkatsu no Hoshi

Dreamcast
Boku, Doraemon

Game Gear
Doraemon: Wakuwaku Pocket Paradise
GG Doraemon: Nora no Suke no Yabou

PlayStation
Doraemon 2: SOS! Otogi no Kuni
Doraemon 3: Makai no Dungeon
Doraemon: Nobitaito Fukkatsu no Hoshi
Kids Station: Doraemon: Himitsu no Yojigen Pocket

TurboGrafx 16
Doraemon: Meikyū Daisakusen
Doraemon Nobita no Dorabian Nights

TurboGrafx CD
Doraemon Nobita No Dorabian Nights

3DO
Doraemon Yuujou Densetsu

WonderSwan Color
Pocket no Chuu no Doraemon

Microsoft Windows (PC)
Doraemon Monopoly
Paso Pico: Doraemon: Nobita no Machinaka Doki Doki Tanken!
Paso Pico: Doraemon: Nobita to Himitsu Dougu o Mitsukeyou!
Paso Pico: Doraemon: Nobita to Maigo no Kyouryuu
Paso Pico: Doraemon: Time Machine de Daibouken!
Doraemon: Nobita's Ranch Story / Doraemon: Story of Seasons

iOS/Android
 Glico x Stand By Me Doraemon (припинено)
Glico Coloring (припинено)
Doraemon Fishing 2 / Doraemon Fishing 2+ / Doraemon Fishing 2 HD / Doraemon Fishing 2 - Nobita's Dinosaur Adventure / Doraemon Fishing 2S / Doraemon Fat Cat Fishing / Doraemon Dino Fishing
Doraemon Gadget Rush
Doraemon MusicPad
Doraemon Repair Shop
Doraemon Repair Shop Seasons
Doraemon Comic World
Doraemon Doublixir
Doraemon Badge Blast
Doraemon Time Travel Dream
Nabati Petualangan Doraemon
Choi Choi Doraemon
ドラえもん おやこですうじあそび
ドラえもん おやこで 漢字あそび

Nintendo Switch
Doraemon: Nobita's Chronicle of the Moon Exploration
Doraemon: Nobita's Ranch Story / Doraemon: Story of Seasons

Примітки

«Дораемон» відеоігри
 
«Дораемон» відеоігри
Відеоігри